Dos modelos de automóvil realizados por Lancia han sido denominados con el nombre de la letra griega Ypsilon:

 El Lancia Ypsilon de primera generación producido entre 2003 y 2010
 El Lancia Ypsilon de segunda generación en producción desde 2011.

Anteriormente con la letra griega Y se habían denominado:

 El Lancia Y10 producido entre 1985 y 1996.
 El Lancia Y producido entre 1996 y 2003.